La Villeneuve è il nome di alcuni comuni francesi:
 La Villeneuve – Creuse
 La Villeneuve – Saona e Loira
 La Villeneuve-au-Châtelot – Aube
 La Villeneuve-au-Chêne – Aube
 La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize – Alta Saona
 La Villeneuve-en-Chevrie – Yvelines
 La Villeneuve-lès-Charleville – Marna
 La Villeneuve-les-Convers – Côte-d'Or
 La Villeneuve-sous-Thury – Oise

Pagine correlate 
Villeneuve